Adel (en ) est un prénom provenant d’Afrique du Nord, dont la racine est dérivée du mot Adl (arabe : عدل) signifiant « justice ». Le prénom en lui-même signifie « le juste, l'équitable » (Adil).

Adel est également un ancien prénom médiéval masculin, issu du haut germanique adal, signifiant « noble » (qui n'est pas le masculin du prénom féminin "Adèle", bien que la racine étymologique soit la même).

Prénom

Variantes régionales et prénoms dérivés 
 Adél
 Adil/ādil عَادِل (en arabe)

Patronyme 

 , portraitiste et illustrateur américain.
 Sharon den Adel (1974), chanteuse néerlandaise.
 Yathreb Adel (1996-), joueuse de squash égyptienne.

Toponyme 

 Adel, ville de Géorgie aux États-Unis ;
 Adel, ville de l'Iowa aux États-Unis ;
 .

Autres 
 Adel, notaire de droit musulman
 Adel Productions, société de production de Alain Delon de 1969 à 1986, brièvement remplacée par Leda Productions

Références 

Homonymie de prénom
Prénom germanique